Несеянная пара Евгения Родина / Арина Родионова — победительница соревнований.

Прошлогодние чемпионки — Шэрон Фичмен и Анастасия Павлюченкова — не защищали свой титул, но канадка принимала участие в соревнованиях (в паре с чешкой Катериной Ванковой) и дошла до четвертьфинала.

Общая информация 
Австралийский турнир стал вторым в истории, который покорился мононациональной российской паре. Впервые представительницы Евразии победили на Уимблдоне 2006 года.

Посев 

  Джулия Коэн /  Урсула Радваньская (Финал)
  Шэрон Фичмен /  Катерина Ванкова (Четвертьфинал)
  Никола Хофманова /  Река Жилинска (Первый раунд)
  Ализе Корне /  Тамира Пашек (Второй раунд)

<li> Кристина Антонийчук /  Ксения Первак (Второй раунд)
<li> Клаудиа Боцзова /  Кристина Кучова (Полуфинал)
<li> Ксения Лыкина /  Ксения Милевская (Четвертьфинал)
<li> Мэдисон Бренгл /  Кимберли Куц (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия